Драгомировка — названия населённых пунктов в Казахстане:

 Драгомировка — село в Мартукском районе Актюбинской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Драгомировка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.